Margaret Court ha battuto in finale Billie Jean King 6-4 6-1.

Teste di serie

 Billie Jean King (finale)
 Margaret Court (campionessa)
 Ann Haydon-Jones (semifinali)
 Kerry Melville (semifinali)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Karen Krantzcke (quarti di finale)
 Lesley Hunt (quarti di finale)
 Judy Tegart Dalton (primo turno)
 Lesley Turner Bowrey (secondo turno)
 Françoise Dürr (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Open 1969